Баране́ц:

 Баранец () — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные; то же, что арника.
 Баранец () — род растений отдела Плауновидные.
 Баранец — в мифологии славян, животное-растение.

Топоним 
 Баранец  — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Фамилия 
 Баранец, Борис Григорьевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Баранец, Виктор Николаевич (род. 1946) — военный журналист, полковник запаса, доверенное лицо Президента России.
 Баранец, Григорий Григорьевич (род. 1986) — украинский футболист.